

Patronyme 

 Bob Braithwaite (1925-2015), tireur sportif britannique ;
 Darren Braithwaite (né en 1969), athlète britannique ;
 Doug Braithwaite, dessinateur de bande dessinée britannique ;
 Henry Braithwaite Brown (1845-1900), avocat canadien ;
 John Braithwaite (1797-1870), ingénieur anglais, inventeur de la première pompe à incendie à vapeur ;
 Junior Braithwaite (1949-1999), chanteur jamaïcain ;
 Martin Braithwaite (né en 1991), footballeur danois ;
 Warwick Braithwaite (1896-1971), chef d'orchestre néo-zélandais ;
 Wayne Braithwaite (né en 1975), boxeur guyanien.
 William Stanley Braithwaite (1878-1962), écrivain, poète, critique littéraire, anthologiste et éditeur américain

Toponyme 

, village anglais

Voir aussi